Alex Vermeulen (kunstenaar) (1954), Nederlands beeldend kunstenaar en publicist
 Alex Vermeulen (operazanger), Nederlands operazanger
 Alex Vermeulen (wetenschapper), Belgisch wetenschapper, verbonden aan de faculteit van endocrinologie en metabolisme, U-Gent